Пуа-Катики () — потухший щитовидный вулкан на острове Пасхи.

Высота вулкана над уровнем моря 370 метров, образует полуостров Поике на востоке.

Последнее извержение произошло в плейстоцене. Его лавовые поля появились, как предполагают учёные, в промежутке между 230000 и 705000 лет назад.

Это самый низкий из трёх основных потухших вулканов острова Пасхи.

См. также 
 Мауна-Кеа
 Лоихи

Примечания

Ссылки 
 
 

Потухшие вулканы
Щитовые вулканы
Вулканы острова Пасхи